Gehlen:
 Arnold (Karl Franz) Gehlen
 Reinhard Gehlen
 Organisation Gehlen
 Biała Piska